Пенья — посёлок в Тобольском районе Тюменской области России. Входит в состав Надцынского сельского поселения.

География 
Посёлок Пенья находится приблизительно в 78 км от Тобольска, в северо-восточной части Тобольского района и в западной части входящего в его состав Надцынского сельского поселения.

С физико-географической точки зрения, посёлок расположен в Западной Сибири, на правом берегу реки Иртыш.

Ранее в посёлке существовал лесхоз. Сейчас Пенья находится на территории государственного комплексного заказника регионального значения «Тобольский материк».

Население

Известные уроженцы 
 Алексей Валерьевич Орлов — Глава Екатеринбурга с 9 февраля 2021 года.

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района